Portrait d'une dame peut désigner :
 une peinture de Rogier van der Weyden réalisée vers 1460 ;
 une peinture du Corrège réalisée vers 1520 ;
 une peinture de Diego Vélasquez réalisée vers 1625 ;
 une peinture de Gustav Klimt réalisée en 1916 et 1917.

Voir aussi 
 Portrait d'une dame de profil, peinture réalisée dans les années 1410.